О́рден Кра́сной Звезды́ — государственная награда СССР, учреждённая 6 апреля 1930 года.

История 
Орден Красной Звезды учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Статут ордена учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 года.

В дальнейшем в вопросы, связанные с награждением орденом Красной Звезды, вносились изменения и уточнения Общим положением об орденах СССР (Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года), Указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года, 26 февраля 1946 года, 15 октября 1947 года и 16 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года утверждён Статут ордена Красной Звезды в новой редакции.

Правила ношения ордена, цвет ленты и её размещение на наградной колодке были утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении образцов и описание лент к орденам и медалям СССР и Правил ношения орденов, медалей, орденских лент и знаков отличия» от 19 июня 1943 года.

Последние награждения орденом Красной Звезды Указами Президента СССР произошли в 1991 г. Согласно Указу от 19 декабря 1991 г. «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», этим орденом награждалась группа военнослужащих пять офицеров, от капитана до подполковника. Одним из награждённых этим Указом был М. М. Пята. Орден № 3855865 ему вручили только в мае 1993 г. Пока это один из самых больших известных номеров вручённых орденов Красной Звезды.

Самый поздний по времени Указ Президента СССР о награждении орденом Красной Звезды был подписан 24 декабря 1991 г. Последней в списке награждённых стоит фамилия военного водолаза мичмана Виктора Леонидовича Розумовича, награждённого этим Указом «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания командования», орденом № 3833789. 

2 марта 1992 г. Президиум Верховного Совета РФ своим Указом «О государственных наградах Российской Федерации» упразднил орден Красной Звезды.

По состоянию на 1 января 1992 г. орденом Красной Звезды была сделано приблизительно  награждений.

Статут ордена 
Стату́т ордена изменялся несколько раз.

Орден Красной Звезды учреждён для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.

Орденом Красной Звезды награждались:
 военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
 воинские части, военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, организации.

Орденом Красной Звезды могли быть награждены и военнослужащие иностранных государств.

Награждение орденом Красной Звезды производилось:
 За личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск;
 За успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате которых противнику был нанесён значительный урон;
 За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы СССР;
 За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни;
 За образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, совершённые в условиях мирного времени;
 За большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, отличные показатели в боевой и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи СССР;
 За заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для Вооружённых Сил СССР;
 За заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического содружества.

В период с 4 июня 1944 г. по 14 сентября 1957 г. орден Красной Звезды вручался за выслугу 15 лет в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота, органах внутренних дел и государственной безопасности.

В период после Великой Отечественной войны было принято за правило награждать орденом Красной Звезды всех военнослужащих, сотрудников военизированной противопожарной службы и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Орден и орденская книжка на него вручались родственникам погибшего.

Также известны случаи награждения сапёров, лично осуществивших связанное с риском для жизни разминирование минно-взрывных устройств и взрывоопасных предметов (так, в 1967 году орденами Красной Звезды были награждены сапёры майор В. Зайцев и старший лейтенант А. Спиридонов, в 1966 году успешно разминировавшие оставленный в 1944 году отступавшими немецкими войсками заминированный склад боеприпасов в Заполярье, на котором находилось 3,5 тыс. артиллерийских снарядов и мин).

В ходе локальных конфликтов и Афганской войны орденом Красной Звезды награждались многие (но не все) советские военнослужащие, получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжёлые ранения либо тяжёлые контузии.

Награждение орденом Красной Звезды производилось по представлению соответственно МО СССР, МВД СССР, КГБ СССР.

Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии других орденов располагается после ордена Отечественной войны II степени. До лета 1943 г. носился на левой стороне груди.

Описание ордена 

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду.

В середине ордена помещён щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и будёновке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода — надпись «СССР». Под щитом находится изображение серпа и молота. Щит, изображение красноармейца, надпись, серп и молот, а также края звезды — оксидированы.

Орден Красной Звезды изготавливается из серебра. Серебряного содержания в ордене — 27,162±1,389 г (на 18 сентября 1975 года). Общий вес ордена — 33,250±1,620 г [31].

Размер ордена между противолежащими вершинами звезды — 47-50 мм (в зависимости от года выпуска). Расстояние от центра ордена до вершины любого из пяти эмалевых лучей звезды составляет 

На оборотной стороне знак имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена к одежде.

Лента к ордену шёлковая муаровая цвета бордо с продольной серо-голубой полосой посередине. Ширина ленты — 24 мм, ширина полоски — 5 мм [2].

В 1935 году был изменён устав Красной Армии, и позиция бойца при штыковой атаке изменилась. Первоначально красноармеец был изображён лицом к зрителю, а с 1936 года на ордене красноармеец повёрнут вправо, в соответствии с новым уставом РККА, также на ногах у него стали изображаться не ботинки с обмотками, а сапоги.

Многократные кавалеры ордена Красной Звезды 
Орден Красной Звезды мог вручаться многократно: 6 раз орденом были награждены не менее 5 человек, 5 раз — более 15 человек, 4 раза — более 150 человек, 3 раза — более 1000 человек.

6 орденов Красной Звезды 

 Кошель, Иван Данилович (1919—2008) — генерал-майор авиации (23.11.1942; 02.08.1944; 31.07.1948; 19.11.1951; 09.03.1956; 22.02.1968);
 Оноприенко, Филипп Петрович (1919—2005) — заслуженный военный лётчик СССР, полковник (21.02.1945; 24.06.1948; 31.07.1948; 29.04.1954; 30.12.1956; 31.07.1961);
 Панченко, Пётр Петрович (1922—1997) — заслуженный военный лётчик СССР, полковник (18.08.1943; 16.05.1947; 29.04.1954; 18.12.1956; 30.12.1956; 22.02.1964);
 Силантьев, Василий Васильевич (1922—2009) — подполковник (8.08.1943; 6.10.1943; 13.09.1944; 15.05.1945; 30.12.1956; 17.02.1976);
 Ситцевой, Николай Гаврилович (1922—1981) — генерал-майор (23.05.1943, 03.11.1943, 30.12.1956, 1961, 1966, 1972).

5 орденов Красной Звезды 

 Анджело, Ашер Моисеевич (1918—1995) — полковник (7.06.1945; 20.09.1947; 30.04.1954; 23.02.1968; 21.02.1969);
  Горчаков, Пётр Андреевич (1917—2002) — генерал-полковник, Герой Советского Союза (20.02.1943; 30.11.1954; 22.11.1967; 22.02.1968; 20.11.1987);
 Драгомир, Василий Саввич (1914—1989) — старший лейтенант (31.12.1942; 20.09.1947; 05.11.1954; 22.02.1955; 07.03.1957);
 Ерёменко, Иван Иванович (род. 1922) — капитан (29.04.1944; 01.07.1944; 06.12.1944; 20.05.1945; 30.12.1956);
 Завьялов, Михаил Алексеевич (1918—1998) — подполковник ГБ (в том числе 24.02.1945);
 Иванов, Виталий Петрович (1925—2016) — полковник;
 Ивлиев, Николай Васильевич (1918—2015) — контр-адмирал (27.05.1945; 8.07.1945; 26.02.1953; 22.02.1968; 21.02.1974);
 Изотов, Сергей Иванович (1920—2005) — генерал-лейтенант (23.09.1944; 26.10.1955; 26.06.1959; 15.07.1966; 21.02.1974);
 Калинин, Павел Григорьевич (1923—2020) — генерал-лейтенант;
 Каснерик, Михаил Константинович (1923—2015) — заслуженный военный лётчик СССР, полковник (1948; 30.12.1956; 29.04.1957; 31.07.1961; 22.02.1965);
 Лукин, Иван Максимович (1915—1999) — генерал-майор (24.07.1943; 06.04.1945; 15.11.1950; 22.02.1955; 22.02.1968);
 Малхасян, Константин Иванович (1916—2007) — заслуженный штурман-испытатель СССР, полковник (7.12.1943; 20.06.1949; 14.01.1952; 29.04.1954; 12.07.1957);
 Малюгин, Сергей Михайлович (1921—2002) — генерал-лейтенант;
 Мещеряков, Валентин Иванович (1920—1989) — генерал-полковник;
 Минеев, Александр Степанович (1922—1998) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник (10.10.1944; 9.03.1956; 30.12.1956; 31.07.1961; 21.02.1969);
 Миханов, Сергей Александрович (род. 1922) — подполковник (30.01.1945, 08.05.1945, 10.05.1945, 30.12.1956, 04.05.1972);
 Морозов, Анатолий Григорьевич (1903—после 1979) — полковник ГБ (в том числе 24.02.1945);
 Осипцов, Александр Николаевич (1922—2012) — полковник медицинской службы (26.11.1943; 22.02.1944; 10.08.1944; 09.05.1945; 30.12.1956);
 Пасхин, Александр Алексеевич (1915—1998) — контр-адмирал (18.06.1943; 26.02.1953; 28.04.1963; 31.10.1967; 21.02.1974);
 Пелихов, Василий Захарович (род. 1919) — капитан (12.04.1944; 06.04.1945; 31.05.1945; 17.09.1945; 26.11.1955);
 Рудаков, Борис Николаевич (1923—2003) — полковник;
 Сироткин, Тимофей Николаевич (1904—1976) — ефрейтор (29.07.1944; 26.09.1944; 25.01.1945; 07.03.1945; 14.04.1945);
  Степаненко, Иван Никифорович (1920—2007) — дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации (31.07.1942; 23.07.1943; 11.05.1945; 22.02.1955; 30.12.1956);
 Стогнев, Павел Семёнович (1922—1995) — полковник (17.03.1943; 30.03.1944; 14.08.1944; 26.10.1955; 22.02.1968);
 Сычёв, Виктор Матвеевич (1922—2014) — генерал-майор (в том числе 19.08.1943);
 Тарасов, Дмитрий Афанасьевич (1923—1988) — подполковник (29.04.1944; 28.08.1945; 10.10.1951; 22.02.1955; 30.12.1956);
 Титов, Михаил Георгиевич (1921—2018) — генерал-лейтенант;
 Ткачёв, Алексей Данилович (1923—2016) — генерал-лейтенант (в том числе 22.02.1943; 22.10.1944);
 Черных, Григорий Васильевич (1923—2010) — капитан 2-го ранга (28.10.1942; 07.06.1944; 12.08.1944; 14.06.1945; 26.10.1955);
 Югер, Павел Яковлевич (1923—2006) — полковник, заслуженный военный лётчик СССР (24.04.1943; 04.06.1955; 30.12.1956; 31.07.1961; 22.02.1968);
  Якимов, Алексей Петрович (1914—2006) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник (20.09.1947; 31.07.1948; 15.11.1950; 12.07.1957; 31.07.1961);
 Яковишин, Степан Григорьевич (1915—1988) — полковник (18.08.1945; 19.11.1951; 29.04.1954; 18.12.1956; 22.02.1968).

4 ордена Красной Звезды 
 Капустин, Ананий Васильевич (1921—2012) — полковник (1943, 1951, 1968, 1981).
 Палагушин, Алексей Илларионович (1914—1980) — старший сержант (25.10.1943; 25.04.1944; 12.03.1945; 14.05.1945)
 Сергеев, Иван Александрович (1923—2007) — гвардии старшина (23.09.1944, 15.04.1945, 25.05.1945, 01.10.1945)
 Чепайкин, Игорь Григорьевич (1910—1993) — генерал-майор (04.04.1943; 12.02.1945; 05.11.1946; 25.07.1958)

См. также 
 Орден Красной Звезды (Бухарская НСР)
 Категория: Кавалеры ордена Красной звезды

Примечания

Литература

Ссылки 

 Статут, описание и история ордена Красной Звезды